La saison 2012 du Championnat du Viêt Nam de football est la vingt-neuvième édition du championnat de première division au Viêt Nam.  Anciennement connu sous le nom de V-League, le championnat a été renommé en Superleague. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est Đà Nẵng Club qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur T&T Hanoi et deux sur l'un des clubs promus de D2, Sài Gòn Xuân Thành (par ailleurs vainqueur de la Coupe du Viet Nam). C'est le troisième titre de champion du Vietnam de l'histoire du club.

Avant le début de la saison et à la suite de sa relégation en deuxième division, le club de l'ACB Hanoi fusionne avec Hòa Phát Hà Nội pour donner naissance au Hà Nội FC.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir les différents classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2012
Viêt Nam
2012 au Viêt Nam